Bonjesuense – abitanti di Bom Jesus (Santa Catarina)
Bonjesuense – abitanti di Bom Jesus do Oeste
Bonjesuense – abitanti di Bom Jesus do Sul
Bonjesuense – abitanti di Bom Jesus do Tocantins (Tocantins)